Тони Тасев (; 25 марта 1994, Благоевград, Болгария) — болгарский футболист, полузащитник клуба «Монтана».

Карьера 
Родился в Благоевграде. Является выпускником футбольной академии «Пирин 2001». 30 августа 2013 года Тасев присоединился к клубу «Пирин» и совершил свой дебют двумя днями позже, выйдя на замену в гостевом матче против клуба «Велбажд Кюстендил». Тасев забил свой первый гол 29 сентября в игре против «Спортиста», который закончился для его команды победой со счётом 3:0.

Карьера в сборной 
7 марта 2016 Тасев был впервые вызван в сборную Болгарии для участия в товарищеских матчах против Португалии и Македонии.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Пирин» Благоевград
Игроки ФК «Ботев» Пловдив
Игроки ФК «Монтана»